Sainte Lizaigne peut faire référence à un saint chrétien.

Église 
 Église Sainte-Lizaigne